Tetmajer kan syfta på
 Ludwig von Tetmajer – ungersk ingenjör
 Kazimierz Przerwa-Tetmajer – polsk poet
 Włodzimierz Tetmajer – a.k.a. Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, polsk konstnär och Kazimierz Przerwa-Tetmajers halvbror.